Името Лясково носят шест български села:

 Лясково (Област Бургас),
 Лясково (Област Добрич),
 Лясково (Област Кърджали),
 Лясково (Област Пловдив),
 Лясково (Област Смолян),
 Лясково (Област Стара Загора).

Гърция, Тесалия и Етолоакарнания 
 Месохори, със старо име Лясково
 Петрото, със старо име Лясково
 старото име до 1978 г. на Флориада, Балтос, историческа Мала Влахия

Вижте също 
 пояснителната страница Лесково